The Wrong Man est le titre de plusieurs œuvres :
 The Wrong Man, film américain de Fred Kelsey (1917)
 The Wrong Man (Le Faux Coupable), film américain d'Alfred Hitchcock (1956)
 The Wrong Man (Fausse Piste), téléfilm américain de Jim McBride (1993)
 The Wrong Mans, série télévisée britannique de James Corden et Mathew Baynton (2013)